Чемпионат Северной Македонии по футболу 2021/2022 — 30-й сезон чемпионата Северной Македонии по футболу. Он начался 8 августа 2021 года и закончился 15 мая 2022 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Ссылки 
 macedonianfootball.com
 Чемпионат Македонии на soccerway

Чемпионат Северной Македонии по футболу
Македония
2021 год в Северной Македонии
2022 год в Северной Македонии